Rudolf I se poate referi la:

 Rudolf I, Episcop de Würzburg (d. 908)
 Rudolf I al Burgundiei (859 – 912)
 Rudolf I, Margraf de Baden (1230 – 1288)
 Rudolf I al Sfântului Imperiu Roman (1218 – 1291)
 Rudolf I, Duce al Bavariei (1274 – 1319)
 Rudolf I al Boemiei ( – 1307)
 Rudolf I, Duce de Saxa-Wittenberg ( – 1356)
 Rudolf al II-lea al Sfântului Imperiu Roman (1552 – 1612), cunoscut și ca Rudolf I al Ungariei
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane